Centralna kolej transandyjska – linia kolejowa w Peru
Kolej transandyjska – linia kolejowa w Argentynie i Chile